Мука́чівська ву́лиця — вулиця в деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Мукачеве в Закарпатській області.

 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Дніпропетровськ.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Ужгород.
 Мукачівська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці